Am Rande des Universums ist ein Teil des Titels der zwei Filme
 Star Trek V: Am Rande des Universums (dem fünften Star-Trek-Kinofilms)
 Event Horizon – Am Rande des Universums (einem Science-Fiction- und Horrorfilm)